Das Dubai Duty Free Darts Masters war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 29. bis zum 30. Mai 2014 zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der World Series of Darts 2014. Austragungsort war zum zweiten Mal das Dubai Tennis Stadium in Dubai.

Titelverteidiger war Michael van Gerwen, der das Turnier erneut, zum insgesamt zweiten Mal, gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 29. Mai statt. Spielmodus war ein best of 19 legs. Das Halbfinale und Finale, die am Abend des 30. Mai ausgetragen wurden, wurden im best of 21 legs-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt $ 245.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Dubai Darts Masters 2014 waren folgende 8 Spieler qualifiziert:

 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 1. Januar 2014; nach der PDC World Darts Championship 2014 –, von denen die ersten 4 gesetzt waren
 2 Wildcards

PDC Order of Merit Plätze 1–4
  Michael van Gerwen
  Phil Taylor
  Simon Whitlock
  Adrian Lewis

PDC Order of Merit Plätze 5 und 6
<li value=5>  Dave Chisnall
  James Wade

Wildcard Teilnehmer
  Raymond van Barneveld
  Peter Wright

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Dubai Darts Masters
World Series of Darts 2014